Списъкът включва бозайниците, местни и интродуцирани, срещащи се в диво състояние на територията на България. Те наброяват над 100 (по други сведения 95) вида, разделени в 7 разреда, 24 семейства и 52(56) рода. През историческо време от фауната на страната са изчезнали лъв, тур, зубър, бобър, рис, елен лопатар, безоаров козирог, сайга, европейска норка, хермелин и др. 

Забележка: Където не е отбелязано друго, източник за наименованието и наличието на съответните бозайници в България е „Фауна на България, т.27 Mammalia“.

Чифтокопитни

Хищници

Китоподобни

Прилепи

Насекомоядни

Зайцевидни

Гризачи

Бележки

Вижте също 
 Влечугите в България
 Земноводните в България
 Птиците в България
 Рибите в България

Фауна на България